Silvestre Lima de d'Apresentação est un homme politique santoméen, directeur des services d'immigration et des frontières dès fin .

Notes et références 

Directeur santoméen des services d'immigration et des frontières
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)